Jens Eriksson kan syfta på:

*Jens Eriksson (politiker), 1925–1993
Jens Eriksson (skidåkare), född 1987